Bucklin (Kansas)
Bucklin (Missouri)

Desambiguações de topônimos